Ernst Haeckel (1834-1919) – zoologo e filosofo tedesco
 Ingeborg Häckel (1937) – politica tedesca
 12323 Haeckel – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
Hackl
Hakl
Huckle